Йо́зеф Ха́ссид ( — Юзеф Хасид,  — Джозеф Хассид; 28 декабря 1923, Сувалки, Польша — 7 ноября 1950, Эпсом, графство Суррей, Великобритания) — польский скрипач еврейского происхождения.

Биография 

В десятилетнем возрасте остался без матери, его отец Овсей Хасид воспитывал его сам. Учился у Мечислава Михаловича и Ирены Дубиской, впервые выступил на публике в возрасте восьми лет. Первый успех Хассида датирован 1935 годом, когда он получил почётный диплом на Конкурсе имени Венявского в Варшаве. Два года спустя по рекомендации Бронислава Губермана Хассид отправился в Бельгию, где совершенствовался под руководством Карла Флеша, а ещё через год, когда Флеш уехал в Великобританию, последовал за ним вместе с отцом. Вскоре Хассид с большим успехом дебютировал в Лондоне, исполнив Концерт Чайковского с Лондонским филармоническим оркестром. В том же году скрипач несколько раз выступил в сопровождении пианиста Джеральда Мура, а также сыграл концерты Бетховена и Брамса, сделал несколько записей. В 1941 звукозаписывающая компания HMV предложила Хассиду контракт на три года, однако из-за обострившейся у музыканта шизофрении этот проект осуществить не удалось. Хассид больше никогда не выступал, а в 1943 был помещён в психиатрическую больницу, где через несколько лет умер после безуспешной операции лоботомии.

Творчество 

Творческая карьера Хассида длилась лишь немногим более двух лет, однако за это время он заслужил репутацию одного из талантливейших молодых скрипачей своего времени. Фриц Крейслер сказал о нём: «Такие, как Хейфец, рождаются раз в сто лет, такие как Хассид — раз в двести лет». Хассид обладал драматической, страстной манерой исполнения и виртуозной техникой.

Сохранившиеся записи 

Все записи с фортепиано; первая — с Айвором Ньютоном, остальные — с Джеральдом Муром

 Элгар — «Капризная» (9 ноября 1939)
 Элгар — «Капризная» (12 июня 1940)
 Чайковский — Мелодия, соч. 42 № 3 (12 июня 1940)
 Сарасате — Испанский танец № 6 (12 июня 1940)
 Сарасате — Испанский танец № 5 (28 июня 1940)
 Крейслер — Венский каприс, ор. 2 (29 ноября 1940)
 Ахрон — Еврейская мелодия (29 ноября 1940)
 Дворжак (переложение Крейслера) — Юмореска, ор. 101 № 7 (29 ноября 1940)
 Массне — «Размышление» из оперы «Таис» (29 ноября 1940)

Источники 

 Брюно Монсенжон — документальный фильм «Искусство скрипки»

Родившиеся в Сувалки
Скрипачи Польши
Академические музыканты Польши
Люди, подвергшиеся лоботомии